El nombre Adolfo Rodríguez puede hacer referencia a:

 Adolfo Rodríguez Barrueto (c. 1920-1994), futbolista y entrenador uruguayo.
 Adolfo Rodríguez Gallardo (1942-), bibliotecario y pedagogo mexicano.
 Adolfo Rodríguez Saá (1947-), abogado y político argentino.
 Adolfo Rodríguez Saá "El Pampa" (1876-1933), político argentino.
 Adolfo Rodriguez Vidal  (1920-2003), sacerdote español.